Мости се може односити на:
 Масти (Белорусија) ( – Масти,  – Мости), град у Белорусији
 Масти ( – Масти,  – Мости), назив више насеља у Белорусији
 Мости (), назив више насеља у Русији
 Мости (), назив више села у Украјини

Види још 
 Масти (вишезначна одредница)